Wesley är ett engelskt efternamn, so också kan användas som förnamn för män. Genom den främste företrädaren med namnet, den brittiske prästen och teologen John Wesley ingår det i namn på organisationer knutna till metodismen. Det ingår vidare i andra geografiska namn.

Personer med efternamnet Wesley

 John Wesley (1703–1791), brittisk präst och teolog, metodismens grundare

 Charles Wesley (1707–1788), brittisk pastor och psalmförfattare, metodismens grundare
 Christopher Wesley (född 1987), tysk landhockeyspelare
 Fred Wesley (född 1943), amerikansk trombonist
 Glen Wesley (född 1968), kanadensisk-amerikansk ishockeyspelare
 Michael Wesley-Smith (född 1983), nyzeeländsk skådespelare
 Paul Wesley (född 1982), amerikansk skådespelare
 Richard Wesley, 1:e baron Mornington (omkring 1690–1758), irländsk politiker och filantrop 
 Rutina Wesley (född 1978), amerikansk skådespelare
 Samuel Wesley (1766–1837), brittisk kompositör son till Charles Wesley
 Samuel Sebastian Wesley (1810–1876), brittisk organist och kompositör son till Samuel Wesley

Personer med förnamnet Wesley (urval)
 Wesley Clark (född 1944), amerikansk general och politiker
 Wesley Moodie (född 1979), sydafrikansk tennisspelare
 Wesley Person (född 1971), amerikansk basketspelare
 Wesley Sneijder (född 1984), nederländsk fotbollsspelare 
 Wesley Snipes (född 1962), amerikansk skådespelare
 Wesley Sonck (född 1978), belgisk fotbollsspelare

Fiktiva personer
 Wesley Wyndam-Pryce – rollfigur i TV-serier

Engelska efternamn
Mansnamn
Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor